Pokryschkino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Pokryschkino (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Dopönen, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Grünweide, Kreis Ebenrode/Ostpreußen)
 Pokryschkino (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Pokryschkino (Twer, Beschezk), in der Oblast Twer, Rajon Beschezk
 Pokryschkino (Twer, Wessjegonsk), in der Oblast Twer, Rajon Wessjegonsk